Velika nagrada Bahrajna 2004 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 4. aprila 2004.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 57
| 1:28:34,875
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 57
| + 1,367 
| 2
| 8
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 57
| + 26,687 s
| 6
| 6
|-
! 4
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 57
| + 32,214 s
| 7
| 5
|-
! 5
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 57
| + 52,460 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 57
| + 53,156 s
| 16
| 3
|-
! 7
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 57
| + 58,155 s
| 4
| 2
|-
! 8
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 9
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 56
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 56
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 11
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 56
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 12
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 56
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 13
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 56
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 15
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 56
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 16
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 55
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 17
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 52
| +5 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 50
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 44
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 7
| Motor
| 19
|}

Formula 1 sezona 2004
2004